Красный Восход — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Восход — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красный Восход — село в Иглинском районе Башкортостана.
 Красный Восход — посёлок в Подгоренском районе Воронежской области.
 Красный Восход — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Красный Восход — посёлок в Пермском районе Пермского края.
 Красный Восход — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Красный Восход — бывшее название посёлка Восход в Шелковском районе Чечни.